Bohlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Don Bohlinger (* 1956), US-amerikanischer Drehbuchautor und Hochschullehrer
 John Bohlinger (* 1936), US-amerikanischer Politiker
 Roland Bohlinger (1937–2013), deutscher Autor und Verleger